Ластрас-дель-Посо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,51 км². Население — 94 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии